Mikulin peut désigner :

Patronyme
 Alexander Mikulin, un designer soviétique de moteurs d'avions

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin
 Mikulin, un village du powiat de Kraśnik
 Mikulin, un village du powiat de Tomaszów Lubelski

 dans la voïvodie de Łódź
 Mikulin, un village

Homonymie de toponyme